Essa é uma lista de países por porcentagem da população vivendo abaixo da linha da pobreza.

Metodologia 
"Pobreza" é definida como uma condição econômica pela falta de dinheiro e das necessidades básicas para viver com sucesso, como comida, água, serviços públicos e moradia. Existem muitas definições de "pobreza", com considerável debate sobre como definir melhor o termo.

A falta de segurança de renda, estabilidade econômica e previsibilidade dos meios contínuos de alguém para atender às necessidades básicas servem como indicadores absolutos de pobreza. A pobreza pode, portanto, também ser definida como a condição econômica de falta de meios previsíveis e estáveis ​​de atender às necessidades básicas da vida.

A primeira tabela lista os países pela porcentagem de sua população com renda inferior a US $ 1,90 (a linha de extrema pobreza), US $ 3,20 e US $ 5,50 por dia em preços internacionais (PPP) de 2011. Os dados são do ano mais recente disponível na API do Banco Mundial.

A segunda tabela lista os países pela porcentagem da população que vive abaixo da linha de pobreza nacional - a linha de pobreza considerada apropriada para um país por suas autoridades. As estimativas nacionais são baseadas em estimativas de subgrupos ponderadas pela população de pesquisas domiciliares.

As definições da linha de pobreza variam consideravelmente entre as nações. Por exemplo, as nações ricas geralmente empregam padrões de pobreza mais generosos do que as nações pobres. Mesmo entre as nações ricas, os padrões diferem muito. Assim, os números não são comparáveis ​​entre os países. Mesmo quando as nações usam o mesmo método, alguns problemas podem permanecer.

Apenas os países para os quais os dados de origem estão disponíveis são listados. Dados de países, incluindo Líbia e Arábia Saudita, permanecem indisponíveis. É geralmente aceito que mais de um terço (33,3%) da população da Líbia e da Arábia Saudita vive abaixo da linha da pobreza.

Pessoas vivendo com menos de 1,90, 3,20 e 5,50

Referências 

Pobreza por país